Svandammen kan avse:

Svandammen, Stockholm, ett parkområde och en badplats som ligger vid Sörgårdsvägen i Solhem i Stockholms kommun, 
Svandammen, Uppsala, en damm i centrala Uppsala nedanför Uppsala slott, 
Svandammarna eller Furulundssjöarna, småsjöar i Tidaholm,

Se även
Svandammsplan i Midsommarkransen söder om Stockholms innerstad, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn